Fürstenfeld (district)
 Fürstenfeld (gemeente)